

Prezydenci Turcji

Przypisy

Bibliografia 
 www.allaboutturkey.com

 

ca:President de Turquia#Presidents